Гаврил Дежеу () — государственный и политический деятель Румынии. В 1998 году являлся исполняющим обязанности премьер-министра Румынии.

Биография 
Родился 11 сентября 1932 года в Пойене, жудец Клуж. Гаврил Дежеу занимал должность министра внутренних дел в правительстве Виктора Чорбя и правительстве Раду Василе. С 30 марта по 17 апреля 1998 года был исполняющим обязанности премьер-министра Румынии. 

19 января 1999 года Гаврил Дежеу подал в отставку с поста министра внутренних дел Румынии, после начала массовой забастовки шахтёров. С 2000 года ушел из политики и покинул Бухарест, переехал в Сибиу, где играл на скрипке и воспитывал своих внуков. 21 июня 2011 года Гаврил Дежеу начал писать книгу «România pe orbita reforme».

Примечания 

Министры внутренних дел Румынии
Премьер-министры Румынии
Премьер-министры, вступившие в должность в 1998 году
Правители Европы XX века